Georgefischeriales är en ordning av svampar. Georgefischeriales ingår i klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Georgefischeriales